

Geografia 
Cambogia
 Distretto di Malai – distretto della provincia di Banteay Meanchey
 Malai – comune dell'omonimo distretto
Papua Nuova Guinea
 Malai – isola

Altro 
 Malai – dolce diffuso nel subcontinente indiano
 Nick Malai – giocatore di biliardo albanese

Pagine correlate 
Malay